A Kígyó egyike a kínai asztrológiában megjelenő 12 állat közül, melyeknek tulajdonságait az évek viselik.

Az évek és az elemek 

Azok az emberek, akik a következő intervallumok valamelyikében születtek, elmondhatják magukról, hogy a kígyó évében születtek, s ezáltal kígyó jegyűek a kínai asztrológia szerint.

 1905. február 4. – 1906. január 24.: Fa Kígyó
 1917. január 23. – 1918. február 10.: Tűz Kígyó
 1929. február 10. – 1930. január 29.: Föld Kígyó
 1941. január 27. – 1942. február 14.: Fém Kígyó
 1953. február 14. – 1954. február 2.: Víz Kígyó
 1965. február 2. – 1966. január 20.: Fa Kígyó
 1977. február 18. – 1978. február 6.: Tűz Kígyó
 1989. február 6. – 1990. január 26.: Föld Kígyó
 2001. január 24. – 2002. február 11.: Fém Kígyó
 2013. február 10. – 2014. január 30.: Víz Kígyó
 2025 – 2026: Fa Kígyó
 2037 – 2038: Tűz Kígyó

Tulajdonságok 

Határozott és tevékeny, szereti az érdekes beszélgetéseket, az átgondolt eszmecserét. Az üres fecsegést nem tűri, inkább új gondolatokkal áll elő, hogy értelmes vita alakuljon ki. Ha valamilyen téma különösen érdekli, képes egészen rendkívüli megoldást találni.

Az új lehetőségeket gyorsan észreveszi, elképzeléseit energikusan, kitartóan véghezviszi. Sikerében általában biztos, ezért többnyire nem hallgat a tanácsokra, pedig igencsak bántja, ha kiderül, hogy mégis tévedett. Szívesen, türelmesen foglalkozik mások bajával, képes többféle szemszögből látni a problémákat. Nehéz helyzetekben is megőrzi tisztánlátását, józanságát és higgadtságát, és ilyenkor is határozottan cselekszik. Gyorsan és kitartóan teljesíti a vállalt feladatokat. Mindig hisz abban, amit csinál, és sem idejét, sem erejét nem fecsérli kilátástalan tervekre.

Annyi energiát használ el, hogy időnként vissza kell húzódnia, élve kedvteléseinek, élvezve az élet örömeit. Baráti körét gondosan választja meg, barátságai tartósak, barátaival hűséges és nagyvonalú. Ha azonban úgy érzi, hogy visszaéltek a bizalmával vagy megbántottak egy hozzá közel álló embert, gyorsan megharagszik és bosszút áll. Szerelmi életében szórakoztató és regényes, fontos kapcsolatait féltékenyen őrzi, és akit megszerzett magának, azt elszántan megtartja. Emellett született csábító: ha valakit meg akar szerezni magának, gondos tervet készít és a zsákmányt nem engedi ki markából.

A figyelmet és a gyöngédséget élvezi, de nem szívesen köti le magát, és gyakran keres új kapcsolatot még akkor is, ha ezzel fájdalmat okoz régi partnerének. Társa viselkedését gyanakvóan figyeli, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a szabad mozgásra. Ha igazán szerelmes, akkor rendkívül gyengéd, figyelmes és szeretetre méltó tud lenni, bár saját hibáit nehezen tárja fel. Ideális társa az lehet, aki nyugodt, otthonos környezetben megadja neki a meghitt, közös percek biztonságát.

Munkáját szereti önállóan végezni, mert nehezen viseli, ha korlátozzák. A legbonyolultabb helyzetet is gyorsan felméri, azután nyugodtan, fegyelmezetten megoldja a problémát. Kitűnően alkalmas a politikával, a törvényhozással, a vendéglátással vagy a reklámmal kapcsolatos foglalkozásokra, de lehet belőle kiváló vállalkozó, filozófus, pszichológus vagy asztrológus, régész is. Kitűnő szervező, ha szükséges, kész újabb szakmákat megtanulni.

Gondolkodása logikus, memóriája igen jó, ezért képes kifogástalanul végrehajtani feladatait. Az észlelt problémákra azonnal reagál, bátran és elszántan viselkedik, de ha eléri célját, rendszerint visszavonul, hogy rendezze gondolatait és kipihenje magát. Színe a piros, a hagyomány szerint ez a jó szerencse színe. A boldogságot, az erőt, a tervek sikerét és a család virágzását jelképezi. Kínában a piros a legnépszerűbb szín; a holdújév idején piros papírra írják az emberek jó kívánságaikat, amelyeket az ajtókra és a kapukra tűznek ki. A Kígyó a dél-délkeleti irányhoz kötődik, a késő délelőtt óráihoz társul, amikor a Nap tetőpontjához közeledik az égen.

tradicionális kígyó tulajdonságok és kapcsolódások

Lásd még 

 Kínai asztrológia
 Kígyó

Kínai asztrológia